Ла Кебрадора има више значења:

 Ла Кебрадора (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кебрадора (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кебрадора (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кебрадора (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кебрадора (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кебрадора (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кебрадора (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кебрадора (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кебрадора (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кебрадора (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кебрадора (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кебрадора (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кебрадора (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кебрадора, Ла Бомба (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кебрадора (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кебрадора (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кебрадора (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кебрадора (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кебрадора (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кебрадора (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кебрадора (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кебрадора (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику